LRB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Leribe (Lesotho)